Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Toray Pan Pacific Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla druhá nasazená Srbka Ana Ivanovićová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila slovenská hráčka Dominika Cibulková.

Vítězkou dvouhry se stala sedmá nasazená Agnieszka Radwańská, jež ve finále zdolala turnajovou osmičku Belindu Bencicovou ze Švýcarska po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu Radwańská konstatovala: „Byl to dobrý zápas. Belinda hraje skvělý tenis a je těžké proti ní hrát. Hodně mě tlačila a já jsem tak musela hrát na dvě stě procent. Bylo to finále, takže jsem prostě chtěla vyhrát. Bojovala jsem o každý míč a snažila jsem se chodit si pro body.“

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2015
Tenis v Japonsku v roce 2015